Вальделагуна () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лас-Вегас.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Мадрида